Карнатик (регион) (:en:Carnatic region) — исторический полуостровный регион Южной Индии.
 Карнатака — штат на юго-западе Индии.